John Nielsen (1946-), joueur de football danois
 John Nielsen (1956-), pilote automobile danois
 John Nielsen, acteur américain
 John Nielsen, joueur de basket-ball danois